Петербургское дерби (Ленинградское дерби) — футбольное дерби между петербургскими командами «Динамо» и «Зенит». В тридцати двух матчах «Зенит» одержал над динамовцами 16 побед и 10 раз проиграл. Шесть матчей завершились вничью. По разности мячей (59-48) зенитовцы также опережают оппонентов.

В «Динамо» играли сразу три известных спортивных телекомментатора — Виктор Набутов, Владимир Перетурин и Геннадий Орлов. Последний также поиграл в «Зените».

История

Чемпионат 
В октябре 1938 год на стадионе имени В. И. Ленина (ныне — «Петровский») команды впервые встретились в рамках чемпионата страны. «Сталинец» (будущий «Зенит») в упорной борьбе одержал победу — 4:3.

Игра чемпионата СССР в июле 1950 года между «Зенитом» и «Динамо» стала матчем открытия нового стадиона имени С. М. Кирова. Команды забили друг другу по одному мячу.

Кубок 
В Кубке страны клубы встречались семь раз, но только четыре матча состоялись на берегах Невы.

В 11 июля 1947 году игра прошла в Москве — в том розыгрыше все матчи, начиная со стадии 1/4 финала, проводились в столице. Ещё дважды команды играли матчи в южных городах (Сочи и Гаграх), потому что газоны в Ленинграде были не готовы.

Первый раз в этом турнире команды сыграли в Ленинграде 25 мая 1965 года на стадионе имени Кирова в присутствии более ста тысяч зрителей. В составе «Динамо» тогда играл вице-чемпион Европы Геннадий Еврюжихин. Он открыл счет на 2-й минуте. Передачу ему сделал Макадест Кузяев, брат деда Далера Кузяева, впоследствии — игрока «Зенита».

В 1972 году команды встречались два раза на стадии 1/8 Кубка страны. Первая игра 11 марта прошла в Сочи, а вторая 15 марта в Гаграх. В этих матчах вратарь «Динамо» Владимир Решетников дважды не смог отразить пенальти в исполнении Павла Садырина.

Самым результативным игроком кубкового противостояния является Владимир Кулик. 8 мая 1993 года на запасном поле стадиона имени Кирова 21-летний нападающий за 25 минут сумел отличиться трижды. «Зенит» разгромил «Динамо» со счётом 7:1, этот матч стал самым результативным за всю историю кубкового ленинградского дерби.

13 июля 2010 года «Зенит» «гостил» на стадионе «Петровский» и победил 3:1.

21 сентября 2017 года «Зенит» проиграл «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России в «гостевом» матче на стадионе «Санкт-Петербург» 2:3 в дополнительное время.

Список матчей

Трофеи

Примечания

См. также 
 Футбол в блокадном Ленинграде

Ссылки 
 История «Зенита» — Динамо (Ленинград) 
 Факты из истории противостояния «Зенита» и «Динамо» Ленинград 
 Ленинградское дерби 
 «Ленинградское дерби»: как это было и как это будет. Тут много интересного 

Футбольные дерби в России
ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Соперничества ФК «Зенит» Санкт-Петербург